Дубровачко-неретванска жупанија је најјужнија жупанија у Републици Хрватској. Због границе са Босном и Херцеговином код Неума подељена је у два дела: Дубровачки са Корчулом и неретвански.  Према прелиминарним резултатима пописа из 2021. у жупанији је живело 115.862 становника.

Становништво 

Према попису из 2011. у жупанији је живело 122.568 становника.

Према попису становништва из 2001, жупанија има 122.870 становника (2,8% ставновништва Хрватске) са просечном густином насељености од 69 становника/km².

Етнички састав: Хрвати 93.3%, Срби 2%, Бошњаци 1,4% и други.

Број становника по пописима

Административна подела

Види још 

 Списак насељених места у Дубровачко-неретванској жупанији
 Дубровачка република
 Дубровачко приморје
 Срби у Далмацији
 Неретљани
 Неретљанска кнежевина
 Захумље
 Захумљани
 Српско приморје
 Српске земље у раном средњем веку
 Историја Срба у раном средњем веку
 Далмација (тема) 
 Млетачка Далмација

Референце

Литература 

 
 
 
 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Спољашње везе 

  Службене странице жупаније